Ran může znamenat:

 Ran, G protein

příjmení
 Ejal Ran (* 1972), izraelský profesionální tenista

jiný význam
 Ran (film), historický film A. Kurosawy